Scheeben ist der Familienname folgender Personen:

 Mathias Joseph Scheeben (1835–1888), deutscher katholischer Theologe
 Heribert Christian Scheeben, auch H. C. Scheeben, (1891–1968), deutscher Historiker, Autor und Verleger

Siehe auch:
 Scheben